Андре Бава Синъясики (; , Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский футболист, левый нападающий клуба «Шарлотт».

Карьера

Молодёжная карьера 
Во время обучения в Денверском университете в 2015—2018 годах Синъясики играл за университетскую футбольную команду в Национальной ассоциации студенческого спорта.

В периоды летних межсезоний в колледжах 2017 и 2018 годов выступал за команду «Колорадо Рэпидз U-23» в .

Клубная карьера 
11 января 2019 года на Супердрафте MLS Синъясики был выбран в первом раунде под 5-м номером клубом «Колорадо Рэпидз». Его профессиональный дебют состоялся 2 марта в матче стартового тура сезона против «Портленд Тимберс», в котором он, выйдя на замену, забил гол, вырвавший для «Колорадо Рэпидз» ничью 3:3. Этот гол был назван лучшим голом первой недели MLS. В апреле Синъясики был отдан в краткосрочную аренду в аффилированный клуб Чемпионшипа ЮСЛ «Колорадо-Спрингс Суитчбакс». За «Колорадо-Спрингс Суитчбакс» дебютировал 24 апреля в матче против «Талсы Рафнекс». 7 сентября в матче против «Сиэтл Саундерс» Синъясики оформил дубль, принёсший «Колорадо Рэпидз» победу со счётом 2:0, за что был назван игроком недели в MLS. По итогам сезона 2019, в котором за 31 проведённый матч забил семь мячей и отдал три результативные передачи, Синъясики был признан новичком года в MLS.

3 мая 2022 года Синъясики был продан в «Шарлотт» за $225 тыс. в общих распределительных средствах. «Рэпидз» может получить дополнительно $175 тыс. в зависимости от достижения им определённых показателей и удержит 50 % от суммы его любой потенциальной продажи «Шарлоттом». Свой дебют за «Шарлотт», 7 мая в матче против «Интер Майами», он отметил голом.

Достижения 
 
 Новичок года в MLS: 2019

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Академии Монтверде
Выпускники Денверского университета
Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Колорадо-Спрингс Суитчбакс»
Игроки ФК «Шарлотт»